Буканский сельсовет

Алтайский край 
 Буканский сельсовет Мамонтовского района

Калужская область 
 Буканский сельсовет Людиновского района (упразднён в 2010 году)